Кре́фло Аугу́стус До́ллар-младший (; род. 28 января 1962) — американский писатель, певец, телевангелист и пастор. Основатель «Международной церкви изменяющих мир», расположенной в Джорджии. Ведущий программы «Изменяя твой мир».

Биография 
Крефло Доллар родился 28 января 1962 года в Колледж-Парке, штат Джорджия. Отец Крефло А. Доллар старший был полицейским. Мать — Эмма Доллар. Окончил старшую школу Лейкшор и Конкорд Колледж.

В 1984 году Крефло Доллар получил степень бакалавра образовательной терапии и начал работать в Институте Психиатрии Браунера в Атланте.

Первую церковную службу, на которой присутствовали восемь человек, он провел в 1986 году, в кафе начальной Школы Кэтлин Митчел в Колледж Парке.

В 1988 году Крефло Доллар и Тэффи Л. Болтон поженились.

В 1998 году был награждён степенью почетного доктора богословия от Университета Орала Робертса.

Семья 
Крефло и Тэффи Доллары воспитывают пятерых детей. Три дочери: Александрия, Лорен и Джордан, два сына: Грегори (усыновлённый), Джереми (усыновлённый).

Служение 
Крефло Доллар является одним из проповедников «Евангелия процветания». Он уверяет, что Бог хочет, чтобы верующие были успешными, при этом Доллар называет успехом не только деньги, но и семейную жизнь и здоровье. По убеждению пастора, проповедники должны быть успешными, потому что только так можно доказать, что их учение работает. В 2006 году Международная церковь изменяющих мир заработала 69 млн долларов.

Церковь К.Доллара в Атланте насчитывает 30 тыс. прихожан. Нью-Йоркский филиал Международной Церкви Изменяющих Мир насчитывает 5 тыс. человек. Филиалы его церкви есть в Лос-Анджелесе, Индианаполисе, Вашингтоне, Кливленде, Далласе и Хьюстоне.

Журнал К.Доллара «Change» имеет более 100 тыс. подписчиков. У пастора Доллара есть свой собственный лейбл звукозаписи «Arrow Records», который издает христианскую музыку и проповеди.

Критика 
Крефло Доллар неоднократно подвергался критике за роскошный образ жизни, апартаменты на Манхэттене стоимостью 2,5 млн долларов, дорогие автомобили Rolls-Royce и частные реактивные самолёты.

В 2007 году американский сенатор Чак Грассли проводил расследование финансовой деятельности шести американских проповедников, среди которых был и Крефло Доллар. Накануне проверки К. Доллар заверил, что его служение как «открытая книга» и организация готова отвечать на все запросы, подчеркнув, что они сотрудничают с Службой Внутренних Доходов. Но после поступления запроса от сенатора Грассли, пастор Доллар отказался давать ответы на часть вопросов, добавив, что сенатор «сует свой нос в чужие дела». В результате расследования не было выявлено никаких нарушений относительно использования церковного имущества семьёй пастора в личных целях.

В мае 2013 года христианский рэпер Шэй Линн написал песню «Fal$e Teacher$», в которой называет К. Доллара и других проповедников движения веры «лжеучителями».

Скандал 
Летом 2012 Крефло Доллар был арестован по обвинению в нанесении телесных повреждений своей дочери, жестокости к детям и семейном насилии. По словам его 19-летней дочери Александрии, во время семейной ссоры К. Доллар схватил среднюю 15-летнюю дочь за шею и начал её душить. Во время конфликта жена Доллара Тэффи находилась в доме. В докладе об инциденте сообщается, что ссора возникла из-за того, что пастор запретил своей дочери пойти на вечеринку. Крефло Доллар отрицает, что душил свою дочь и утверждает, что следы на её шее от экземы, а не от применения силы. Полиция отпустила Крефло Доллара под залог в 5 тыс. долларов США, после чего Александрия изменила свои показания. Комментируя эту ситуацию, К. Доллар сообщил, что таким образом дьявол пытается дискредитировать его служение.

Стрельба в церкви 
В октябре 2012 года в результате стрельбы в помещении церкви пастора К. Доллара погиб 39-летний лидер церковной группы прославления Грегори Макдауэлл. Подозреваемый в совершении преступления 52-летний Флойд Палмер был задержан полицией Атланты. Ф. Палмер ранее находился на учёте в психиатрической больнице за совершение подобного преступления. Во время стрельбы пастора Доллара в помещении не было. Комментируя это событие, он подчеркнул, что Бог добрый, небеса реальны, и когда человек покидает своё тело, его дух почивает с Господом. После инцидента К.Доллар назвал погибшего героем и сообщил, что хочет помочь его семье выплатить все долги, которые у них накопились. Для этого он создал специальный фонд и призывал прихожан своей церкви собрать для семьи Макдауэлла 234 тыс. долларов.

Трансляция программ в СНГ 
В 1983 - 1999 гг. программы с участием Крефло Доллара транслировались в Киргизии, Казахстане и др. странах СНГ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Крефло Доллара 
 Официальный сайт Международной Церкви Изменяющих Мир 
 Сайт Международной Церкви Изменяющих Мир в Нью-Йорке 

Проповедники США
Телевизионные евангелисты
Писатели США
Креационисты
Евангельские христиане США
Пасторы США
Выпускники Университета Западной Джорджии
Выпускники Северного Центрального университета